Plusieurs œuvres portent ce titre :
 Quatuor à cordes  de Ludwig van Beethoven ;
 Quatuor à cordes  de Dmitri Chostakovitch ;
 Quatuor à cordes  d’Alois Hába ;
 Quatuor à cordes  de Wolfgang Amadeus Mozart  ;
 Quatuor à cordes  de Franz Schubert.